Borodino bezeichnet:

 Schlacht bei Borodino
 Borodino (Spiel), ein Konfliktsimulationsspiel zu dieser Schlacht 
 Borodino (Schiff, 1830), 74/80-Kanonen-Linienschiff der Iezekiil'-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1830–1845)
 Borodino (Schiff, 1850), 74-Kanonen-Linienschiff der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1850–1863)
 Borodino (Schiff, 1901), Einheitslinienschiff der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1903–1905)
 (3544) Borodino, ein Asteroid
 Borodino-Inseln, früherer Name der Daitō-Inseln

Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Borodino (Louisiana), im Avoyelles Parish
 Borodino (New York), im Onondaga County
 Borodino Landing, im Onondaga County, New York

in Russland:
 Borodino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad
 Borodino (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Borodino (Krasnojarsk), Stadt in der Region Krasnojarsk

in der Ukraine:
 Borodino (Bolhrad), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa
 Borodino (Dschankoj), Dorf auf der Krim

im NRHP gelistete Objekte:
 Borodino District School#8, in Borodino, New York, ID-Nr. 06001206
 Borodino Hall, in Borodino, New York, ID-Nr. 06000647